Петрей, Марк (ок. 110 — 46 до н. э.) — римский полководец, легат Помпея.
 Петрей, Эскиль (1593—1657) — финский богослов и филолог, автор первой финской грамматики, переводчик Библии на финский язык.
 Петрей де Ерлезунда, Пётр (1570—1622) — шведский дипломат и историк, путешественник и писатель о России.

См. также 
 Петреус
 Петреус, Дэвид